Stati Uniti d'America
 North Bend – città della Contea di Dodge, Nebraska
 North Bend – villaggio della Contea di Hamilton, Ohio
 North Bend – città della Contea di Coos, Oregon
 North Bend – città della Contea di King, Washington
 North Bend – città della Contea di Jackson, Wisconsin